Der Begriff Assenheim bezeichnet:
 in Hessen
 einen Ortsteil der Stadt Niddatal, siehe Assenheim (Niddatal)
 ein Schloss daselbst, siehe Schloss Assenheim
 eine historische Verwaltungseinheit in der Wetterau in Hessen, siehe Amt Assenheim
 in Rheinland-Pfalz
 einen Ortsteil der Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim im Rhein-Pfalz-Kreis, siehe Assenheim